Шнайттах ():

 Шнайттах — коммуна в Германии.
 Шнайттах — река в Германии.